Zvonimir Šuljak, zadarski kolekcionar i autor monografije "Zadar na starim razglednicama".

Vlasnik je vrijedne zbirke razglednica grada Zadra te s Abdulahom Seferovićem autor vrijedne monografije "Zadar na starim razglednicama" (2005.). Autori su navedenom monografijom napravili sretan spoj struke i želje za afirmacijom Zadra te je njihova knjiga najreprezentativnijih slika starog Zadra rezultat dugogodišnjeg rada i proučavanja razglednice kao fenomena. U monografiji s 12 poglavlja na 320 stranica objavljeno je 505 razglednica i dva plana grada s austrijskim, odnosno talijanskim nazivima ulica, te iscrpni podaci o Zadru u vremenu od 19. do početka 20. stoljeća.

Zvonimir Šuljak je s Abdulahom Seferovićem autor i ranijeg izdanja monografije razglednica "Pozdrav iz Zadra" iz 1999. godine.

Hrvatski kolekcionari
Životopisi, Zadar